El término Léninka (, en ucraniano: Ленінка) puede referirse a:

Léninka (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.

Léninka (Zhmerynka, Vinnytsia), localidad del raión de Zhmerynka del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.
Léninka (Teplyk, Vinnytsia), localidad del raión de Teplyk del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.
Léninka (Kirovogrado), localidad del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Léninka (Mykolaiv), localidad del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Léninka (Krasnohvardiiske, Járkov), localidad del raión de Krasnohvardiiske del óblast de Járkov, en Ucrania.
Léninka (Shevchénkove, Járkov), localidad del raión de Shevchénkove del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Léninka (Jerson), localidad del óblast de Jerson, en Ucrania.